Fågelsta kan syfta på:

 Fågelsta, Östergötland – en tätort i Östergötland
 Fågelsta, Salems kommun – ett säteri i Salems kommun
 Fågelsta, Östervåla – en by i Östervåla socken, Heby kommun
 Fogelstad (även stavat Fogelsta, Fågelsta) – ett gods i Julita socken, Katrineholms kommun

Se även
 Fogelstad (olika betydelser)